Макс Мильнер (; , Сен-Ковэр, департамент  — , ) — французский историк литературы и культуры.

Биография 
Из еврейской семьи. Мать — испанского, отец — польского происхождения, переводчик Гонгоры на французский язык. Дядя — художник Луи Маркусси. Жена — Кристиана Мильнер, психоаналитик. Элементы психоаналитического подхода Макс Мильнер применял в своих исследованиях французской словесности XIX—XX в., но особенно — в трудах 1980—2000-х гг., посвященных проблематике взгляда и запрета на зрение, видимого и невидимого в искусстве и культуре. Мильнеру принадлежат работы об образе дьявола во французской литературе, о семантике психотропных средств в словесности XIX—XX вв., комментированные издания сочинений Бодлера, Нерваля, Бальзака, Бернаноса и др. Под его редакцией и с его предисловием вышел том текстов «Литература и патология» (1989).

Карьера 
Профессор, а затем почётный профессор Университета Париж III — Новая Сорбонна. Председатель Общества по изучению романтизма и девятнадцатого века (1970—1996).

Основные публикации 
 Poésie et vie mystique chez saint Jean de la Croix (1951)
 Le Diable dans la littérature française de Cazotte à Baudelaire, 1772—1861 (1960, переизд. 2007)
 Baudelaire: enfer ou ciel, qu’importe! (1967)
 Georges Bernanos (1967)
 Freud et l’interprétation de la littérature (1980)
 La Fantasmagorie: essai sur l’optique fantastique (1982, итал. пер. 1989)
 «On est prié de fermer les yeux»: le regard interdit (1991)
 Histoire de la littérature française, De Chateaubriand à Baudelaire: 1820—1869 (1996, в соавторстве с Клодом Пишуа)
 L’imaginaire des drogues: de Thomas de Quincey à Henri Michaux (2000)
 L’Envers du visible: essai sur l’ombre (2005, премия Шатобриана)
 Rembrandt à Emmaüs (2006)

Примечания

Литература 
 Mettre en images, donner en spectacle: pour Max Milner/ Stéphane Michaud, ed. Paris: J. Corti, 1988 (Du visible à l’invisible. 1)
 La nuit transparente: pour Max Milner/ Stéphane Michaud, ed. Paris: J. Corti, 1988 (Du visible à l’invisible. 2)

Ссылки 
 Некролог в газете Le Monde 
 Энциклопедическая статья 

Учёные Франции
Филологи Франции
Литературоведы Франции
Члены Академии деи Линчеи
Лауреаты Премии Гизо